Rüggeberg steht für:
 Rüggeberg (Ennepetal), einen Ortsteil der Stadt Ennepetal

Rüggeberg ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Rüggeberg, deutsche Fernsehjournalistin
 Dieter Rüggeberg, deutscher Autor
 Else Brückner-Rüggeberg (1910–1981), deutsche Schauspielerin, Sprecherin und Radiomoderatorin
 Friedrich Brückner-Rüggeberg (1915–2003), deutscher Konzert- und Oratoriensänger
 Gustav Rüggeberg (1894–1961); deutscher Maler, Grafiker und Illustrator
 Michael Rüggeberg (* 1941), deutscher Komponist
 Rolf Rüggeberg (1907–1979), deutscher Marineoffizier, Marineattaché
 Timo Rüggeberg (1989–2011), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Brückner-Rüggeberg (1906–1985), deutscher Dirigent

Rüggeberg ist Teil des Firmennamens der
 August Rüggeberg GmbH & Co. KG, deutscher Werkzeughersteller in Marienheide